Владимир Ракинт:
 Ракинт, Владимир Александрович (1855—?) — генерал русской армии.
 Ракинт, Владимир Николаевич (1877—1956) — искусствовед, был хранителем Эрмитажа, специалистом в области западно-европейского искусства.

Примечания